Habitatge al carrer Nou, 15 (Sant Pere de Ribes), al Garraf
 Habitatge al carrer Nou, 15 (Amer), a la Selva